В статье представлен список послов России и СССР в Польше (до 1795 года — Речи Посполитой).

Хронология дипломатических отношений 
 1673 г. — открыта российская миссия в Варшаве.
 24 октября 1795 г. — дипломатические отношения прерваны после ликвидации Речи Посполитой.
 27 апреля 1921 г. — установлены дипломатические отношения между Польской республикой и РСФСР.
 23 июля 1923 г. — установлены дипломатические отношения с СССР на уровне миссий.
 16 февраля 1934 г. — миссии преобразованы в посольства.
 17 сентября 1939 г. — дипломатические отношения прерваны правительством СССР.
 30 июля 1941 г. — восстановлены дипломатические отношения с польским правительством в Лондоне.
 25 апреля 1943 г. — дипломатические отношения прерваны правительством СССР.
 25 июля — 1 августа 1944 г. — создано представительство при Польском комитете национального освобождения.
 2—5 января 1945 г. — установлены дипломатические отношения с Временным правительством Польской Республики на уровне посольств.

Список послов

См. также 
 Посольство России в Польше
 Российско-польские отношения
 Список послов Российской Федерации в государствах Европы

Ссылки 
 Послы России в Речи Посполитой на сайте Дипломаты Российской Империи
 Список представителей СССР в Польше в 1921—1939 годах в Справочнике по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991
 Список послов СССР в ПНР в Справочнике по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991
 

Польша